E 902 steht für:

 Europastraße 902, Europastraße
 E 902, Lebensmittelzusatzstoff Candelillawachs

E902